Heath End – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Heath End – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)